«Домой» (, ) — украинский драматический фильм режиссёра Наримана Алиева — дебют 26-летнего режиссёра, отобранный для программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, получивший гран-при Одесского международного кинофестиваля и выдвинутый от Украины на соискание премии «Оскар».

Сюжет 
У крымского татарина Мустафы (Ахтем Сеитаблаев) на российско-украинской войне погибает старший сын Назим. Отец приезжает из аннексированного Россией Крыма в Киев, чтобы забрать тело и похоронить на родной земле. В дороге обратно в Крым его сопровождает младший сын Алим (Ремзи Билялов). Мустафа рассчитывает на то, что единственный оставшийся у него наследник останется с ним; Алим, изучающий в Киеве журналистику, хочет для себя другой судьбы. Путешествие отца и сына через пол-Украины, завершающееся в Крыму, чревато не только стычками и откровениями между ними, но и различными столкновениями с повседневной украинской действительностью.

Актёры и команда 
 Ахтем Сеитаблаев — Мустафа
 Ремзи Билялов — Алим
 Анатолий Маремпольский — Назим
 Дарья Барихашвили — Олеся, жена Назима
  — дядя Вася
 Вероника Лукьяненко — Маша

 Режиссёр Нариман Алиев
 Продюсер Владимир Яценко
 Сценаристы Нариман Алиев, 
 Оператор Антон Фурса
 Монтажёр Александр Чёрный
 Художник-постановник 
 Художник по костюмам Анастасия Сутягина
 Звукорежиссёр

Финансирование и съёмки 
Картина получила гран Министерства культуры Украины по итогам конкурса кинопроектов патриотического направления: в итоге государство профинансировало съёмки на 80 % (16 миллионов гривен из общего бюджета в 20 миллионов гривен), хотя первоначально продюсер картины Владимир Яценко должен был вложить в работу собственные средства. Картина снималась в хронологической последовательности эпизодов, все съёмки были натурными, за исключением съёмок на пограничном переходе  между Украиной и аннексированным Крымом, для которых был построен павильон. Съёмки заняли всего 18 дней.

Отзывы критики 
«Домой» — характерный пример жанра роуд-муви (): не только потому, что на протяжении почти всего фильма герои находятся в дороге, но и потому, что начинают они эту дорогу одними людьми, а заканчивают уже другими.

Многие критики сходятся в высокой оценке актёрского мастерства Ахтема Сеитаблаева, умеющего вызвать симпатию к своему персонажу, и непрофессионального актёра Ремзи Билялова (двоюродного брата режиссёра), чья непосредственность пошла картине на пользу, а также операторской работы Антона Фурсы, приближающейся по манере к докудраме. В то же время The Hollywood Reporter отмечал, что многообещающий дебют молодого режиссёра слишком сильно привязан к политическому и историческому контексту для того, чтобы заинтересовать зрителей из других регионов, а собственно повествовательная часть картины слишком скудна и схематична.

В поэтике картины критика усмотрела сходство с работами турецкого режиссёра Нури Бильге Джейлана; с этим согласен и режиссёр фильма Нариман Алиев, а оператор Антон Фурса добавляет, что некоторыми визуальными решениями фильм обязан картине «Старикам здесь не место». Среди других картин, с которыми критики видят перекличку в фильме Алиева, — «Древо жизни» Терренса Малика и «Возвращение» Андрея Звягинцева.

Примечания 

Фильмы на украинском языке
Фильмы-драмы Украины
Фильмы Украины 2019 года